Иван Третьяк:
 Третьяк, Иван Лукич (1906—1976) — танкист, Герой Советского Союза (1945).
 Третьяк, Иван Моисеевич (1923—2007) — советский военачальник, генерал армии.
 Третьяк, Иван Яковлевич (1884—1937) — командир Первой горно-конной партизанской дивизии в годы Гражданской войны.